Ő, ő (O с двойным акутом) — буква расширенной латиницы. Используется в венгерском языке, где является 27-й буквой алфавита и обозначает звук . В научном алфавите для языков Габона обозначает звук , передаваемый буквой O, с очень высоким тоном.

См. также 
 Список латинских букв

Примечания

Ссылки